Náhlá smrt může znamenat:

 Náhlá smrt (film) – americký film z roku 1995
 Náhlá smrt (lékařství) – druh smrti
 Náhlá smrt (sport) – sportovní výraz